wachlarzykowate – rodzina chrząszczy
 wachlarzykowate – rodzina motyli